Sabine Ellerbrock era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta in semifinale da Aniek van Koot, la quale successivamente è stata sconfitta in finale da Yui Kamiji per 7-67, 6-4.

Teste di serie
 Yui Kamiji (campionessa)
 Sabine Ellerbrock (semifinale)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2014